trambaan
 groefrails, voornamelijk voor tramwegen gebruikt
 de binnenste en buitenste zijlijnen van het speelveld bij het tennis